Гобле д’Альвьелла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гобле д’Альвьелла, Альбер (1790—1873) — офицер вооружённых сил Нидерландов, 4-й Премьер-министр Бельгии.
 Гобле д’Альвьелла, Феликс (1884—1957) — бельгийский юрист, призёр Олимпийских игр по фехтованию.

См. также 
 Гобле